Летучий — славянская фамилия, а также название нескольких кораблей российского и советского военно-морского флота.

Персоналии

Летучий 
 Летучий, Александр Яковлевич (1908—2002) — советский военный лётчик. Участник Советско-финской и Великой Отечественной войн. Герой Советского Союза (1940).
 Летучий, Владимир Матвеевич (1943—2015) — российский переводчик поэзии и прозы с немецкого языка.
 Летучий, Григорий Павлович (ранее 1831 — позже 1890) — губернский архитектор в Перми XIX в.

Летучая 
 Летучая, Елена Александровна (род. 1978) — российская телеведущая, журналистка и продюсер.

Корабли 
 «Летучий» — одно из названий миноносца «Адлер»;
 «Летучий» — эсминец типа «Лейтенант Бураков»;
 «Летучий» — советский эсминец, бывший румынский эсминец Regina Maria;
 «Летучий» — первоначальное название эсминца проекта 7 «Суровый»;
 «Летучий» — сторожевой корабль проекта 11352

См. также